La Serie C1 1987-1988 è stata la decima edizione del terzo livello del campionato italiano di calcio, disputato tra il 19 settembre 1987 e il 5 giugno 1988 e concluso con la promozione del , del , del , del  e, dopo i playoff, della .

Formula
Le 36 squadre furono divise in due gironi, da 18 squadre ciascuno, su base geografica: le squadre del Nord nel girone A, quelle del Centro e del Sud nel Girone B.

Nel Girone A erano previste quattro retrocessioni, nel Girone B tre. In vista della riforma dei campionati professionistici erano previste cinque promozioni in Serie B: le quattro squadre classificate ai primi due posti di ciascun girone, più la vincente dello spareggio tra le rispettive terze classificate.

Erano previsti in ciascun girone due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più/ squadre a pari punti, per posti non validi per la retrocessione, la graduatoria era stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
Punti negli scontri diretti.
Differenza reti negli scontri diretti.
Differenza reti generale.
Reti realizzate in generale.
Sorteggio.

Stagione

Il girone A viene vinto, curiosamente a pari punti:  e  centrano la promozione in B entrambe a 45 punti tornando in cadetteria dopo, rispettivamente, 37 anni e 2 anni. Svanisce il sogno della  di approdare in Serie B, i bergamaschi vennero sconfitti nello spareggio contro la  (squadra del girone B, arrivati con gli stessi punti dei lombardi) perdendo il 12 giugno sul neutro di Perugia che videro prevalere i calabresi per 2-0.

Scende dopo solo un anno di C1 l'esordiente . Seguono il  e il  che retrocede dopo aver subito 2 punti di penalizzazione che avrebbe salvato i marchigiani e condannato la ; anche i lombardi si sarebbero salvati, ma subirono 5 punti di penalizzazione e non evitarono la C2.

Il girone B vede trionfare per la prima volta i siciliani del  che, a pari merito con il  a 45 punti, trovano una storica promozione tra i cadetti. In seguito fu promossa come terza squadra, per allargamento dei quadri della Lega Professionisti, anche la  di Nevio Scala che, nello spareggio per l'eventuale promozione, batte a Perugia i settentrionali del girone A della  per 2-0.

Scendono in C2 i già condannati  e , mentre la  (arrivata a pari punti con il ) perde 0-2 lo spareggio salvezza contro gli etnei sul neutro di Cosenza; successivamente i campani non si iscrissero e fallirono, mentre il  riesce ad evitare gli spareggi salvezza per classifica avulsa.

Girone A

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1988-1989.
   Partecipa allo spareggio intergirone per la promozione in Serie B 1988-1989.
      Retrocesso in Serie C2 1988-1989.

Note:
L'Ancona vinse il girone per classifica avulsa.
Il Pavia ha scontato 5 punti di penalizzazione.
Il Fano ha scontato 2 puti di penalizzazione.
La Centese è stata poi ripescata in Serie C1 1988-1989 per meriti sportivi.

Risultati

Tabellone

Calendario

Girone B

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1988-1989.
  Partecipa allo spareggio intergirone per la promozione in Serie B 1988-1989.
      Retrocesso in Serie C2 1988-1989.

Note:
Il Licata vinse il girone per classifica avulsa.
Brindisi, Catania e Nocerina terminarono il campionato a pari punti. Il Brindisi si salvò grazie alla classifica avulsa relegando la squadra etnea e quella campana ad uno spareggio salvezza.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Spareggio salvezza

Spareggio intergirone per la promozione in Serie B

Note

Bibliografia 
 Calciatori 1987-88, Modena-Milano, Panini-La Gazzetta dello Sport, giugno 2012.
 Arrigo Beltrami (a cura di). Almanacco illustrato del calcio 1988. Modena, Edizioni Panini, 1988.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1987
Calcio nel 1988
1987